Jurong kan syfta på:

Jurong (gud) – en kinesisk mytologisk gestalt

Geografi
Jurong, Zhenjiang – en stad på häradsnivå i Jiangsu-provinsen i Kina
Jurong Island – en konstgjord ö i Singapore